Tolo peut désigner :
 Bréhima Tolo, un homme politique malien ;
 Marianna Tolo, une joueuse australienne de basket-ball ;
 Marilù Tolo, une actrice italienne ;
 Tolo TV, une chaîne de télévision privée afghane ;
 Tolo Calafat, un alpiniste espagnol ;

Toponymes 
 le Tolo, un autre nom du Dukono, un volcan d'Indonésie ;
 le golfe de Tolo, un golfe de l'océan Pacifique baignant les côtes indonésiennes de l'île de Célèbes ;
 le lac Tolo, un lac de l'Idaho aux États-Unis ;
 Toló, une station balnéaire de Grèce ;
 Tolo, une ville de Guinée.
 Tolo, localité du Mai-Ndombe en république démocratique du Congo
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme